Reginald ist ein vor allem im englischen Sprachraum verbreiteter männlicher Vorname.

Herkunft 
Reginald leitet sich von dem germanischen Vornamen Raginwald ab.

Varianten 
Eine andere Variante des Namens ist Raynald, eine Kurzform Rex, eine andere Reg.

Namensträger

Vorname 

 Reginald Arnold (1924–2017), australischer Radrennfahrer
 Reginald Arvizu (* 1969), US-amerikanischer Musiker
 Reginald Baker (1884–1953), australischer Sportler
 Reginald Beavan (1843–1927), britischer Naturforscher
 Reginald Beck (1902–1992), russisch-britischer Filmeditor
 Reginald Beckwith (1908–1965), britischer Schauspieler, Filmkritiker und Theaterautor
 Reginald Andrew Blankenberg (1876–1960), südafrikanischer Diplomat
 Reginald Blomfield (1856–1942), britischer Architekt, Gartengestalter und Autor
 Reginald de Braose (1178–1228), englischer Adliger
 Reginald Brabazon, 12. Earl of Meath (1841–1929), britischer Diplomat, Politiker und Adeliger
 Reginald Bray (1440–1503), englischer Adliger und Politiker
 Reginald Bretnor (1911–1992), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Reginald Brett, 2. Viscount Esher  (1852–1930), britischer Historiker und Politiker
 Reginald Brooks-King (1861–1938), britischer Bogenschütze
 Reginald Cannon (* 1998), US-amerikanischer Fußballspieler
 Reginald Cotterell Butler (1913–1981), britischer Bildhauer
 Reginald Carter († 1995), britischer Schauspieler
 Reginald Copleston (1845–1925), britischer anglikanischer Geistlicher und Autor
 Reginald Percy Crabbe (1883–1964), britischer Mittelstreckenläufer und Bischof der Anglican Church of Kenya
 Reginald Crosley (* 1937), haitianischer Arzt, Lyriker und Schriftsteller
 Reginald Czermack (1847–1929), österreichischer Unternehmer und Feuerwehrpionier
 Reginald Aldworth Daly (1871–1957), kanadischer Geologe
 Reginald De Koven (1859–1920), US-amerikanischer Komponist
 Reginald Doherty (1872–1910), britischer Tennisspieler
 Reginald Kenneth Dwight, bekannt als Elton John (* 1947), britischer Sänger, Komponist und Pianist
 Reginald Dyer (1864–1927), britischer Offizier
 Reginald Engelbach (1888–1946), britischer Ägyptologe
 Reginald Eyre, Kt (1924–2019), britischer Solicitor und Politiker der Conservative Party
 Reginald Farrer (1880–1920), britischer Schriftsteller, Maler und Pflanzensammler
 Reginald Fessenden (1866–1932), kanadischer Erfinder
 Reginald Fils-Aimé (* 1961), US-amerikanischer Manager
 Reginald Fitzurse (* vermutlich 1145; † nach 1173), englischer Ritter
 Reginald A. Foakes (1923–2013), britischer Anglist und Shakespeare-Forscher
 Reginald Goodall (1901–1990), britischer Dirigent
 Reginald Gray (1930–2013), irischer Maler
 Reginald Grey, 1. Baron Grey of Wilton († 1308), englischer Adliger und Militär
 Reginald Grey, 3. Baron Grey de Ruthin (um 1362–1440), englischer Adliger
 Reginald Grey, 7. Baron Grey de Wilton (1421–1493), englischer Adliger
 Reginald Hargreaves Harris (1920–1992), britischer Radrennfahrer
 Reginald L. Harris (1890–1959), US-amerikanischer Politiker
 Reginald Hill (1936–2012), britischer Schriftsteller
 Reginald Fleming Johnston (1874–1938), schottischer Akademiker, Diplomat und Autor
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877–1964), französischer Dominikaner, Theologe 
 Reginald Koettlitz (1860–1916), britischer Mediziner und Polarforscher
 Reginald Lee (1870–1913), britischer Seemann
 Reginald Marsh (Maler) (1898–1954), US-amerikanischer Maler
 Reginald McKenna (1863–1943), britischer Politiker
 Reginald Owen (1887–1972), britischer Schauspieler
 Reginald Parnell (1911–1964), britischer Rennfahrer
 Reginald Pole (1500–1558), britischer Kardinal
 Reginald Pole-Carew (1753–1835), britischer Politiker
 Reginald Pole-Carew (1849–1924), britischer Adliger, Offizier und Politiker
 Reginald Punnett (1875–1967), britischer Genetiker
 Reginald Puhl (1931–2017), deutscher Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Reginald Richter (* 1931), österreichischer Künstler und Glasgestalter
 Reginald Rose (1920–2002), US-amerikanischer Schriftsteller
 Reginald Rudorf (1929–2008), deutscher Politikwissenschaftler
 Reginald Scot (1538–1599), britischer Schriftsteller
 Reginald September (1923–2013), südafrikanischer Politiker
 Reginald Sorensen, Baron Sorensen (1891–1971), britischer Geistlicher der Free Unitarian Church und Politiker
 Reginald Thomas, österreichischer Botschafter
 Reginald Thynne (1843–1926), britischer General
 Reginald Thomas Tower (1860–1939), britischer Diplomat
 Reginald Tyrwhitt (1870–1951), britischer Marineoffizier, zuletzt Admiral of the Fleet
 Reginald Uba (1911–1972), estnischer Mittelstreckenläufer
 Reginald Urch (1884–1945), britischer Sprachlehrer, Schriftsteller und Zeitungskorrespondent
 Reginald VelJohnson (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Reginald Vospernik (* 1937), österreichischer Pädagoge
 Reginald Alexander John Warneford (1891–1915), britischer Pilot
 Reginald Wingate (1861–1953), britischer Offizier
 Reginald Pepys Winnington-Ingram (1904–1993), britischer Klassischer Philologe
 Reginald Zupancic (1905–1999), österreichischer Geistlicher und Physiker

Künstlername 
 Robert Reginald, Pseudonym von Michael Roy Burgess (1948–2013), US-amerikanischer Bibliograf, Science-Fiction-Autor, -Herausgeber und Verleger
 Reginald (Wrestler), Pseudonym von Sidney Iking Bateman (* 1993), amerikanischer Wrestler

Reg 

 Reg Butler (1913–1981), britischer Bildhauer
 Reg Grundy (1923–2016), australischer Unternehmer
 Reg Harris (1920–1992), britischer Bahnradrennfahrer
 
 Reg Park (1928–2007), britischer Bodybuilder und Schauspieler
 Reg Parnell (1911–1964), englischer Formel-1- und Sportwagenrennfahrer
 Reg Presley (1941–2013), englischer Sänger und Songwriter
 Reg Smythe (1917–1998), britischer Cartoonist und Comiczeichner

Siehe auch 
 Reginald’s Tower

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Männlicher Vorname
Englischer Personenname